Op het Australian Open 2020 speelden de rolstoelvrouwen de wedstrijden in het enkelspel van woensdag 29 januari tot en met zondag 2 februari 2020 in het Melbourne Park te Melbourne.

Toernooisamenvatting 
De als eerste geplaatste Nederlandse Diede de Groot was de titelverdedigster – zij werd al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Chinese Zhu Zhenzhen.

Er waren nog twee Nederlandse deelneemsters: Aniek van Koot en Marjolein Buis – door loting speelden zij in de eerste ronde tegen elkaar; Buis werd het slachtoffer.

Van Koot bereikte de finale, waar zij in twee sets werd geklopt door de Japanse Yui Kamiji. Kamiji wist voor de tweede keer het Australian Open op haar naam te schrijven. Het was haar zevende grandslamtitel in het enkelspel.

Geplaatste speelsters

Toernooischema 

 Ranglijstpositie tussen haakjes.

Externe link 
 Toernooischema Australian Open

Australian Open
ITF-toernooi in 2020